Мико́ла Кмицике́вич (р. нар. і см. невідомо) — український романтик XIX ст., мріяв про відродження і самостійність Польщі і. України. Під час навчання у Перемиській духовній семінарії написав пасквіль проти намісника Галичини Фердинанда фон Есте. У 1834 р. виступив як оборонець прав українського народу.

Джерела 
 
 Возняк М. Як пробудилося українське народне життя в Галичині за Австрії - Львів, 1924

Українські есеїсти
Персоналії XIX століття